KYF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yeelirrie (Australia)
 kyf – codice ISO 639-3 della lingua kouya